Miejscowości w Polsce:

 Wałkonowy Dolne
 Wałkonowy Górne